Headstrong:
 Headstrong (альбом) — альбом Эшли Тисдейл.
 Headstrong (песня) — сингл Эшли Тисдейл с одноимённого альбома.